Нассерайт () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 7 02 12.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхольд Фальбезонер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 Партия Trendwende занимает 4 места.
 местный блок: 3 места.
 Партия Nassereith hat Zukunft занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля